Dialeto paulista pode se referia a:Dialeto paulistano: modalidade do português falada na região metropolitana da cidade de São PauloDialeto caipira''': modalidade do português falada no interior do estado de São Paulo.